Tschernjawskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Wiktorowna Tschernjawskaja (* 1987), russische Badmintonspielerin
 Olga Michailowna Tschernjawskaja (* 1963), russische Leichtathletin